Лобча — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лобча — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области.
 Лобча — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.